Гай Пнини (, 4 сентября 1983 года, Тель-Авив, Израиль) — израильский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Гай Пнини по национальности — еврей, родился в Тель-Авиве, Израиль.

Пнини является обладателем кубка и чемпионского титула с молодёжным составом «Маккаби Тель-Авив» 2001 года.

Карьера

Клубная 
После успеха в молодёжной команде, начинал профессиональную карьеру в клубе «Маккаби Раннана» в Чемпионате Израиля. Из этой команды игрок попал в «Бней-Херцлия» и «Бней ха-Шарон», став в сезоне 2005-06 годов капитаном команды, а в 2006 году был выбран в состав «Сборной чемпионата Израиля».

В сезоне 2006–07 Гай подписал контракт с клубом «Хапоэль Иерусалим» и завоевал два кубка страны, в составе нового клуба победив в финале 2007 года бывшую команду «Бней ха-Шарон», а в финале 2008 года — «Маккаби (Тель-Авив)». В составе «Хапоэля» стал одним из ведущих игроков израильской лиги.

До начала сезона 2008–09, за год до окончания контракта с «Хапоэлем» Пнини подписал трехлетний контракт с «Маккаби (Тель-Авив)», который начинал действовать с сезона 2009-10. «Хапоэль» подал заявление в Суд Израильской баскетбольной ассоциации о том, что сложилась неспортивная ситуация, а игрок подписал контракт с другой командой. Суд определил, что Пнини должен провести сезон 2008-09 года вне чемпионата Израиля. После оглашения вердикта, Пнини подписал контракт с командой «Железник» из Сербии. В январе 2009 года Пнини перешёл в клуб «Керавнос» из Никосии, Кипр. С новой командой дошёл до финала чемпионата Кипра, однако в финале его клуб проиграл в серии 3:1 «АПОЭЛу».

После проведенного за границей сезона игрок вернулся в Чемпионат Израиля по баскетболу, его трехлетний контракт с «Маккаби» начал действовать, а он сам дебютировал за новый клуб в сезоне 2009–10.

Международная 
Пнини регулярно вызывается в национальную сборную Израиля по баскетболу, принимал участие в чемпионате Европы 2007, 2009 и 2011 годов.

Достижения 
 Чемпион Израиля (3) : 2011, 2012, 2014;
 Обладатель Кубка Лиги Израиля : 2013;
 Обладатель Кубка Израиля : 2014;
 Победитель Евролиги : 2013/14.

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Израиля
Игроки БК «Маккаби» Раанана
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Керавнос»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки сборной Израиля по баскетболу